Теба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 144 км². Население — 4 184 человека (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Графство Теба было учреждено Карлосом I для одного из Гусманов в 1522 году. Титул графини Теба до замужества носила последняя французская императрица Евгения.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Teba — Hisn Atiba

Муниципалитеты Малаги